Tüttelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Tüttelmann (* 1947), deutscher Offizier
 Frank Tüttelmann (* 1975), deutscher Reproduktionsgenetiker und Hochschullehrer 
 Karl Tüttelmann (1911–1988), deutscher Maler und Bildhauer